Terzo se poate referi la:

 Terzo, Piemont, comună din provincia Alessandria, Italia
 Terzo d'Aquileia, comună din provincia Udine, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia